Henri Fontaine ou Henri La Fontaine peut désigner :
 Henri Fontaine (1924-2020), missionnaire, géologue et paléontologue français ;
 Henri Fontaine (1925-2018), footballeur français ;
 Henri Jean Lafontaine (1882-1966), général français commandant de la  division d’infanterie qui cèda devant les Panzers de l'armée allemande à Sedan.
 Henri La Fontaine (1854-1943), homme politique, féministe et pacifiste belge.

Voir aussi 
 Henri-Fontaine, un ruisseau du bassin de l'Escaut en Belgique